Буслова — женская форма фамилии Буслов. Известные носительницы:
 Буслова, Галина Семёновна (род. 1946) — российский государственный деятель.
 Буслова, Ефросиния Даниловна (1897—?) — советский биолог.